Bilba steht für:
 Bilba (Sprache), eine Fabronische Sprache in Indonesien

Bilba ist der Name von:
 Jim Bilba (* 1968), französischer Basketballspieler